{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | «Экстралига»  Словакия
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | текущий сезон
|-
| style="font-size: 12px;" | Сезон 2013/2014
|-
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" |
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Основана
|-
| style="font-size: 12px;" | 1993 <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Континент|-
| style="font-size: 12px;" | Европа
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" | Гуд Энджелс Кошице
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Наибольшее число титулов|-
| style="font-size: 12px;" |  ЖБК Ружомберок Ружомберок (11) Гуд Энджелс Кошице (11)
|}Чемпионат Словакии по баскетболу среди женщин''' — турнир среди словацких баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1993 году, чемпионками которого стала команда «ЖБК Ружомберок».

Чемпионы

Достижения клубов

Примечания

См. также 
 Чемпионат Словакии по баскетболу

Ссылки 
 Сайт Словацкого баскетбола
 Список чемпионов Словакии

Чемпионат Словакии по баскетболу среди женщин